Ранчо Сан Иполито има више значења:

 Ранчо Сан Иполито (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Иполито (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику